
Termin -{HGP}- ima više značenja.

 Projekat ljudskog genoma, međunarodni naučno istraživački projekat sa primarnim ciljom određivanja DNK sekvence
 HGP arhitekte, projektansko preduzeće u Engleskoj